PLU pode se referir a:
 Product Look-Up
 código do Aeroporto da Pampulha, no estado de Minas Gerais.

Desambiguação